Градина — многозначный термин:

 Гра́дина — частица града.
 Гра́дина — ячмень, острое гнойное воспаление возле ресницы.
 Гра́дина — халязион, хроническое воспаление края века и хряща века.

Топоним 
Болгария
 Градина (Плевенская область) — село в Болгарии.
 Градина (Пловдивская область) — село в Болгарии.
 Градина (Разградская область) — село в Болгарии.

Босния и Герцеговина
 Градина — село в общине Власеница Республики Сербской.
 «Градина» — футбольный клуб Боснии и Герцеговины из города Сребреник.

Хорватия
 Градина — посёлок и одноимённая община в Хорватии.